Siódme zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbywały się w szwedzkim Östersund. Konkurencje były rozgrywane w dniach 14–15 lutego 2015 roku. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w sprintach indywidualnych stylem klasycznym oraz biegach dystansowych stylem dowolnym (10 km dla kobiet i 15 km dla mężczyzn).

Program zawodów

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

10 km kobiet

15 km mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Östersund
Puchar Świata w biegach narciarskich w Östersund
2015 w Szwecji
Narciarstwo w Szwecji
Sport w Östersund